Maria van Baden (1782-1808), dochter van erfprins Karel Lodewijk van Baden
Maria van Baden (1817-1888), dochter van groothertog Karel Lodewijk Frederik van Baden
Maria van Baden (1834-1899), dochter van Leopold van Baden